Consell Nacional de Govern, òrgan de govern de l'Uruguai en el tercer quart del segle XX
 Converxencia Nacionalista Galega, partit polític gallec
 Gas natural comprimit (de les sigles en anglès de Compressed Natural Gas), combustible per a vehicles